USS Lake Champlain kan syfta på:

  – ett lastfartyg i tjänst 1918–1919 och som såldes senare
  – ett hangarfartyg i tjänst 1945–1966
  – en robotkryssare i tjänst 1988 och är för närvarande i aktiv tjänst

Se även 
  – byggd 1874 i Glasgow för Beaver Line, sjönk 1888